Stadtwaldhaus steht für
 StadtWaldHaus, Frankfurt am Main
 Stadtwaldhaus (Krefeld), Gaststätte und Baudenkmal